Kümmel – nome in tedesco del cumino dei prati (Carum carvi)
 Kümmel – bevanda spiritosa aromatizzata al cumino dei prati, tipica del Nord Europa
 Kümmel – formaggio aromatizzato al cumino dei prati, tipico dell'Altopiano dei Sette Comuni